ADBV steht für:

 Allgemeine Deutscher Blindenverband, siehe Blinden- und Sehschwachenverband der DDR
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Bayern, siehe Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern #Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Abkürzung